

Венанго — місто, штат Пенсільванія
 Венанго — селище, штат Небраска
 Венанго Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсильванія
 Венанго Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсильванія
 Венанго Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсильванія